Something to Sing About (1937), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
Something to Sing About (2000), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Charlie Jordan